Teatro Politeama ist der Name von mehreren Theatern:

 Teatro Politeama (Catanzaro)
 Teatro Politeama (Genua)
 Teatro Politeama (Lecce)
 Teatro Politeama (Lissabon)
 Teatro Politeama (Palermo)